Navnet de Havilland kan referere til flere artikler:

de Havilland Aircraft Company – Britisk flyproducent grundlagt i 1920.
de Havilland Canada – Canadisk flyproducent grundlagt i 1928 af de Havilland Aircraft Company
Geoffrey de Havilland – Engelsk flypionér og grundlægger af de Havilland Aircraft Company.